Всеволод Григорьевич "Се́ва" Га́лкин (род. 20 апреля 1972, Бендеры, Молдавская ССР) — фотограф, продюсер, режиссёр.

Биография 
Закончил Новосибирский медицинский институт в 1996 году, после института занялся музыкальной карьерой.

Переехав в Москву, работал курьером, дизайнером, фотографом. В 2000 году выходит первый фотоальбом «Indigo», проходят несколько небольших персональных фотовыставок. Начинает сотрудничество с глянцевыми журналами «ОМ», «Beauty», «ELLE», «Ironman», «Optimum», «Dolce Magazine», «Kinder Bazaar» и др. Обложка журнала «Beauty» № 12 за 2003 год с фотографией Галкина победила в конкурсе «Обложка года» (номинация «Женские журналы»).

В ноябре 2003 года Галкину поступает предложение участвовать в создании и развитии только что открывшегося гей-журнала «Квир». Сотрудничество с журналом в качестве креативного директора продолжается до декабря 2011 года. Съёмками и фоторедакторской работой внёс большой вклад в художественное наполнение журнала.

Уйдя из «Квира», Галкин решает создать информационно-развлекательный портал «для людей с утончённой душевной организацией» TGUY.RU. Официальное открытие проекта состоялось в июне 2013 года в клубе «Центральная станция».

С 2009 года Сева Галкин, занимается кино в качестве продюсера, режиссёра и оператора. На данный момент в сети доступно два короткометражных фильма Галкина, в обоих поднимается ЛГБТ-проблематика.

Творчество 
Многие работы Галкина приобрели известность за рубежом. В разные годы они публиковались в таких изданиях, как «Bluе», «DNA» (Австралия), «GUS» (Бельгия), «Männer Aktuel» (Германия), «ENVMAN» (США), «Deon» (Греция), «Nois» (Испания) и других.

В 2005 году согласно английскому ЛГБТ-журналу «Gay Times», Сева Галкин вошёл в число семи самых известных фотографов в жанре мужского ню за всю историю жанра.

По утверждению издателя фотоальбома RUS, русское фотоискусство конца XX века «привыкло к обилию лишь невзрачного женского ню», Галкин же «открыл мужское тело». Также утверждается, что его искусство «заставляет работать воображение», причём Галкин «всегда знает, в каком направлении отправится мысль зрителя».

В 2006 году Сева Галкин выпустил серию модной одежды «Seva Galkin».

Фотовыставки 
 2014 — Персональная выставка «Russian hooligans in NYC», Putin-SPA, Brooklyn, NYC
 2011 — «Guy as we are. It’s worth living!», City Conference Centre, Стокгольм
 2011 — «Парни, какие мы есть. Время жить!», Центр книги и графики, Санкт-Петербург
 2009 — «Manner Wie Wir», Axel Hotel, Берлин
 2009 — Персональная выставка «ЛЕТОСОЛНЦЕРОМЛЮБОВЬ», Des Artistes, Москва
 2009 — «Парни, какие мы есть», Центр книги и графики, Санкт-Петербург
 2007 — Персональная выставка «УТРО 2.0», Des Artistes, Москва
 2007 — Персональная выставка «Saudade», Maisoncafe, Москва
 2007 — «Современник», ЦДХ, Москва
 2006 — «Русский Характер», Artplay, Москва
 2006 — «Достоинство», Зверевский центр современного искусства, Москва
 2005 — Персональная выставка «Триумф», центр Дом, Москва
 2002 — Персональная выставка «Paint Chaos», Фотоцентр, Москва

Работа в кино 
«Порок сердца» — 18 мин., 2014. Кинокомпания «ЕвроСтар»

Продюсер, режиссёр, оператор: Сева Галкин. Сценарист: Валерий Печейкин. Композитор: Василий Лебедев. В ролях: Алексей Девотченко, Юлия Ауг, Владимир Баграмов, Евгений Дакот. Синопсис: Очередная ссора между любовниками привела к тому, что у Леонида случился сердечный приступ. Приехавшая на вызов врач «скорой помощи» догадывается, что перед ней пара геев. Она облекает свою ненависть в холодный врачебный приговор. Но именно эта ситуация позволяет герою иначе взглянуть на свою жизнь и свой страх. Фильм был включён в программу IX Международного Кинофестиваля им. А. Тарковского «Зеркало» (2015).

«Три раза про это (Ярослав)» — 14 мин., 2011. Кинокомпания «ЕвроСтар» Продюсер, Режиссёр, Оператор: Сева Галкин.

По утверждению обозревателей газеты «Завтра» из программы 43-го ММКФ был «преступно убран фильм Севы Галкина «Фанаты», повествующий о злоключениях двух гомосексуалов — хулиганов, болельщиков московского „Спартака“»

Литература 
 Галкин Сева. Indigo. — М.: Всемирная литература. — 2000. — 96 c. — ISBN 5-93270-001-7.
 Галкин Сева. RUS. Тверь: KOLONNA Publications. — 2004. — 108 c. — ISBN 5-98144-034-1.
 Галкин Сева. Русские хулиганы. Тверь: KOLONNA Publications. — 2010. — 104 c. — ISBN 978-5-98144-137-0.
 Галкин Сева. Вот и Я! Тверь: KOLONNA Publications. — 2012. — 104 c. — ISBN 978-5-98144-165-3.
 Visions: Contemporary male photography. Берлин, Германия: Bruno Gmunder Verlag. — 2006. — 352 c. — ISBN 978-3-86187-870-4.
 Night Visions: Contemporary Male Photography. Берлин, Германия: Bruno Gmunder Verlag. — 2008. — 320 c. — ISBN 978-3-86187-892-6.
 Natural Beauty — The Classic Male Nude. Берлин, Германия: Bruno Gmunder Verlag. — 2011. — 160 c. — ISBN 978-3-86787-108-2.
 The best of international nudes photography III. Кёльн, Германия: Feierabend Unique Books — 2012. — 700 c. — ISBN 978-3-939998-82-2.
 Всеволод Галкин. Поэтика страсти // Кирсанов В. 69. Русские геи, лесбиянки, бисексуалы и транссексуалы. Краткие жизнеописания выдающихся россиян и современников. — Тверь: 2005. — С. 554 — ISBN 5-902333-04-0.

Примечания

Ссылки 
 Официальный русский сайт Севы Галкина

Арт-директора
Гомосексуальная порнография